El municipio de Copley (en inglés: Copley Township) es un municipio ubicado en el condado de Clearwater en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 872 habitantes y una densidad poblacional de 9,93 personas por km².

Geografía 
El municipio de Copley se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 87.83 km², de la cual 87,38 km² corresponden a tierra firme y (0,52 %) 0,46 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 872 personas residiendo en el municipio de Copley. La densidad de población era de 9,93 hab./km². De los 872 habitantes, el municipio de Copley estaba compuesto por el 91,63 % blancos, el 0,57 % eran afroamericanos, el 3,44 % eran amerindios, el 0,92 % eran asiáticos, el 0,11 % eran de otras razas y el 3,33 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,46 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Clearwater (Minnesota)